Neunhof (Neurenberg), een stadsdeel van de Duitse stad Neurenberg, deelstaat Beieren
Neunhof (Stadt Lauf), een stadsdeel van de Duitse stad Lauf an der Pegnitz, deelstaat Beieren